Афонский:

Фамилия 
 Афонский, Алексей Петрович (1860—1929) — священник Русской православной Церкви, протоиерей Ново-Алексеевского монастыря в Красном селе Москвы.
 Афонский, Валерий Леонидович (1878—1940) — советский военный деятель, комбриг.
 Афонский, Владимир Игорьевич (род. 1966) — депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России»
 Афонский, Георгий Сергеевич (в монашестве Григорий; 1925—2008) — епископ Православной Церкви в Америке, архиепископ Ситкинский и Аляскинский.
 Афонский, Митрофан Васильевич (1861—1920) — епископ Русской православной церкви, епископ Подольский и Брацлавский, духовный писатель.
 Афонский, Николай Петрович(d) (1892—1971) — русско-американский православный регент.
 Афонский, Пётр Александрович (более известен под псевдонимом Лубенский; 1907—2003) — советский и украинский писатель, драматург, киносценарист.

Топонимическое прозвище

Монахи относящееся к Афону 
 Афанасий Афонский (ок. 925 или 930—ок. 1000) — византийский монах, основал первый и главный монастырь на Святой горе Афон — Великую Лавру.
 Гавриил Афонский
 Георгий Афонский (Георгий Святогорец; 1009—1065) — грузинский монах, автор духовных сочинений, переводчик.
 Евфимий Афонский (Евфимий Святогорец; ок. 955—ок. 1028) — грузинский и византийский философ и учёный, православный монах.
 Иоанн Афонский (Иоанн Святогорец, Иверский)
 Киприан Афонский
 Макарий Афонский
 Никодим Святогорец
 Петр Афонский
 Силуан Афонский

См. также 
 Афон
 Афонский кодекс Великой Лавры
 Собор всех преподобных отцов Афонских